Wrexham bezeichnet:

 Wrexham, eine Stadt in Wales
 Wrexham (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Wrexham (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales
 Bistum Wrexham
 FC Wrexham
 Wrexham County Borough, eine Principal Area in Wales